De Spelen van de Kleine Staten van Europa 2023 vormen de negentiende editie van de Spelen van de Kleine Staten van Europa. Ze worden gehouden van 29 mei tot en met 3 juni 2023. Het gastland van dienst is Malta. Het is voor de derde maal in de geschiedenis dat Malta gastheer zal zijn. Eerder was dit reeds het geval in 1993 en 2003.

Het zal voor het eerst sedert 2019 zijn dat de Spelen georganiseerd worden. De editie van 2021 werd vanwege de COVID-19-pandemie geannuleerd.

Er wordt om de eer gestreden in tien sporten, even veel als op de Spelen van 2019. Beachvolleybal, petanque en volleybal werden van het programma geschrapt, terwijl rugby sevens, squash en zeilen werden toegevoegd aan het programma.

Deelnemende landen 
Er zullen negen landen deelnemen aan deze Spelen van de Kleine Staten van Europa.

Externe link 
 Officiële website Malta 2023

2023
Multisportevenement in 2023
Sportevenement in Malta